Binnenmüritz ist der Name zweier Seen auf dem Gebiet der Stadt Waren (Müritz) und bezeichnet

 den Nordteil der Müritz
 einen See beim Ort Schwarzenhof, siehe Binnenmüritz (Schwarzenhof)